Segue a lista de campeões da Copa Davis/Taça Davis.

Finais da competição 

Campeoes Copa Davis